Ярослав Глинка (; ,  Прага, Чехия) — чешский хоккеист, нападающий. Чемпион мира 2001 года в составе сборной Чехии. Является лучшим бомбардиром в истории пражской «Спарты».

Игровая карьера 

Глинка начал играть в хоккей в возрасте четырёх лет. В четырнадцать лет начал выступать за юношескую команду пражской «Спарты».

С 1994 по 2007 гг. Глинка в основном играл за родную «Спарту» в чешской экстралиге, забив 110 шайб и побеждал в чемпионате Чешской Экстралиги четыре раза (2000, 2002, 2006 и 2007). С 2002 по 2006 он играл в течение трех сезонов за «Клотен» в Швейцарской Национальной Лиге и один сезон  в «Ак Барсе» в ныне несуществующей в России Суперлиге.

1 июня 2007 года Глинка подписал годичный контракт с «Колорадо Эвеланш» в НХЛ. Дебютировал в составе «Эвеланш» 3 октября 2007 года в первом матче сезона против «Даллас Старз», в этой игре ему удалось сделать две результативные передачи. Свой первый гол в НХЛ он забил 23 октября 2007 года в игре против «Эдмонтон Ойлерз». После яркого старта Глинка играл не так результативно, закончив сезон 2007/2008 со скромными 28 очками в 63 играх.

В мае 2008 года подписал двухлетний контракт с «Линчёпингом» из чемпионата Швеции. В своём первом сезоне 2008/2009 Ярослав набрал 55 очков. Сезон 2009/2010 Глинка начал на правах аренды в своём родном клубе «Спарта», затем вернулся в «Линчёпинг», в котором набрал 50 очков в 41 играх.

8 августа 2012 года Глинка снова вернулся в чемпионат Чехии. Играл долгое время за пражскую «Спарту». После окончания сезона 2017/18 контракт Глинки не был продлён. В январе 2019 года было объявлено о том, что Глинка вместе с другим известным чешским хоккеистом Ярославом Беднаржем будут играть за клуб чешской второй лиги «Врхлаби». Из-за сложной турнирной ситуации «Спарты», Глинка был снова включен в основной состав на концовку сезона 2018/19.

В последнем туре регулярного чемпионата Глинка забросил 2 шайбы в ворота «Либереца» и помог «Спарте» пробиться в плей-офф. В плей-офф команда выбыла в 1-м раунде, после сезона Глинка завершил игровую карьеру. Летом 2019 года Ярослав Глинка был назначен на должность спортивного менеджера  «Спарты».

Карьера в сборной 

Ярослав Глинка сыграл свою первую игру за сборную Чехии в 1999 году. Глинка представлял Чешскую Республику на чемпионатах мира восемь раз. В 2001 году стал чемпионом мира, в 2006 году завоевал серебряную медаль мирового первенства.

Достижения 
 Четырёхкратный чемпион Чешской Экстралиги в составе «Спарты» (2000, 2002, 2006, 2007)
 Чемпион мира 2001 в составе сборной Чехии
 Серебряный призёр чемпионата мира 2006
 Лучший бомбардир в истории пражской «Спарты» (716 очков в 828 матчах)

Статистика

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Бероунсти Медведи»
Игроки ХК «Слован Устечти Льви»
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Клотен»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки ХК «Линчёпинг»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой